Hradiště può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:

Comuni 
Hradiště, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Hradiště, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň
Hradiště, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Hradiště, comune del distretto di Rokycany, nella regione di Plzeň
Hradiště, area militare del distretto di Karlovy Vary, nell'omonima regione
Uherské Hradiště, città capoluogo dell'omonimo distretto, nella regione di Zlín
Mnichovo Hradiště, città del distretto di Mladá Boleslav, nella Boemia centrale
Dolní Hradiště, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň
Choustníkovo Hradiště, comune del distretto di Trutnov, nella regione di Hradec Králové
Klášter Hradiště nad Jizerou, comune del distretto di Mladá Boleslav, nella Boemia centrale
Staré Hradiště, comune del distretto di Pardubice, nell'omonima regione
Hradiště, frazione di Cheb, capoluogo dell'omonimo distretto, nella regione di Karlovy Vary

Montagne 
Hradiště, montagna della Repubblica Ceca facente parte dei Monti Doupov